Rivalinnen steht für:
 mehrere weibliche Rivalen, siehe Rivalität

Filme:
 Rivalinnen (1990), Film von Marc André Forcier aus dem Jahr 1990
 Rivalinnen (Film), Film von Moufida Tlatli aus dem Jahr 2003
 Rivalinnen (2006), Film von Michael Wanker aus dem Jahr 2006

Bücher:
 Rivalinnen (Grunewald), Buch von Ulrike Grunewald, Juni 2006
 Rivalinnen (Nilsonne), Buch von Åsa Nilsonne, April 2002

Die Rivalinnen steht für:
 Die Rivalinnen (Buch), Buch von Stephen Longstreet
 Die Rivalinnen (Oper), Kammeroper mit Libretto von Hans Chemin-Petit und Wolfgang Poch, 1969

Siehe auch:
 Die Rivalin (Begriffsklärung)